Ezen az oldalon a Mézga Aladár különös kalandjai című rajzfilmsorozat epizódjainak listája szerepel.

Jegyzetek 

Mézga család (2. évad)
Televíziós sorozatok epizódlistái